Lenwebbia är ett släkte av snäckor. Lenwebbia ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Lenwebbia